Santuario di Santa Maria in Monte Penice
 Santuario di Santa Maria dell'Impruneta
 Santuario di Santa Maria dell'Acquasanta
 Santuario di Santa Maria Illuminata
 Santuario di Santa Maria delle Rose
 Santuario di Santa Maria Regina di Anglona
 Santuario di Santa Maria della Rotonda
 Santuario di Santa Maria di Galloro
 Santuario di Santa Maria della Croce
 Santuario di Santa Maria di Piazza
 Santuario di Santa Maria di Pozzano
 Santuario di Santa Maria della Vita
 Santuario di Santa Maria di Vena
 Santuario di Santa Maria Addolorata
 Santuario di Santa Maria della Fontenuova
 Santuario di Santa Maria dell'Eremita
 Santuario di Santa Maria a Mare
 Santuario di Santa Maria della Grotta
 Santuario di Santa Maria delle Vertighe
 Santuario di Santa Maria delle Armi
 Santuario di Santa Maria della Sanità
 Santuario di Santa Maria del Binengo
 Santuario di Santa Maria di Valverde
 Santuario di Santa Maria della Querce
 Santuario di Santa Maria della Neve
 Santuario di Santa Maria al Romituzzo
 Santuario di Santa Maria del Toro
 Santuario di Santa Maria della Ginestra
 Santuario di Santa Maria della Visione
 Santuario di Santa Maria delle Stelle
 Santuario di Santa Maria a Ponterosso
 Santuario di Santa Maria della Pieve
 Santuario di Santa Maria in Valle
 Santuario di Santa Maria della Bassanella
 Santuario di Santa Maria di Calentano
 Santuario di Santa Maria alle Lastre

Pagine correlate 

 Santuario di Santa Maria della Catena
 Santuario di Santa Maria delle Grazie
 Santuario di Santa Maria dei Miracoli
 Santuario di Santa Maria della Misericordia
 Santuario di Santa Maria del Monte
 Santuario di Santa Maria del Sasso
 Santuario di Santa Maria della Stella